Die Saison 2015/16 war die 60. Spielzeit der Ekstraliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse, und die 81. Austragung der polnischen Eishockeymeisterschaft. Meister wurde zum elften Mal in seiner Vereinsgeschichte der KS Cracovia. Als Letzter der Playoutrunde musste Naprzód Janów in die I liga absteigen.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zwölf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Die besten sechs Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer Vierfachrunde (20 Spiele für jede Mannschaft) die Reihenfolge für die ersten sechs Plätze der Playoffs aus. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf traten ebenfalls je viermal gegeneinander an und spielten zwei weitere Playoff-Teilnehmer sowie die Teilnehmer der Play-outs aus. Dabei wurden jeweils die Hauptrundenergebnisse übernommen.

In den Playoffs wurden die Viertelfinals im Modus „Best of Five“, die Halbfinals und das Endspiel im Modus „Best of Seven“ ausgespielt. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielten im Modus „Best of Three“ den dritten Platz aus. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis elf spielten in einer Playout-Runde, in der jedes Team je viermal gegen die beiden anderen Mannschaften spielte, den Absteiger aus. Das Team der Nachwuchsakademie des polnischen Verbandes Szkoła Mistrzostwa Sportowego musste – obwohl Letzter – nicht an dieser Ausscheidungsrunde teilnehmen.

Besonderheiten 
Mit zwölf Mannschaften umfasste die Ekstraliga die höchste Anzahl seit der Spielzeit 1998/99, als 14 Mannschaften teilnahmen. Erstmals seit jener Saison war auch ein Team der Nachwuchsakademie des polnischen Verbandes Szkoła Mistrzostwa Sportowego aus Sosnowiec dabei. Außerdem waren deren Lokalkonkurrent Zagłębie Sosnowiec sowie Nesta Toruń (beide erstmals seit 2013) neu dabei. Letzterer ist dabei der einzige Klub, der nicht aus dem polnischen Süden, sondern aus der Woiwodschaft Kujawien-Pommern stammt.

Mannschaften

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwischenrunde

Plätze eins bis sechs

Plätze sieben bis zwölf 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playouts 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Turnierbaum

Finale

Kader des Polnischen Meisters

Weblinks 
 Offizielle Webseite der polnischen Eishockeyliga (polnisch)
 Statistik der Liga auf Hokej.net (polnisch)

Siehe auch 
 Polnischer Eishockeypokal 2015/16

2015
Eishockeysaison 2015/16